Singelmixstafett vid världsmästerskapen i skidskytte 2021 arrangerades den 18 februari 2021 i Pokljuka i Slovenien. Det var mästerskapets åttonde tävling, den andra i mixade lag. 56 utövare från 28 nationer deltog.

Till skillnad från en ordinarie mixstafett, där två kvinnliga och två manliga utövare deltar i varje lag, består lagen i en singelmixstafett av endast en kvinnlig och en manlig åkare som vardera kör två kortare sträckor. Varje sträcka inkluderade ett liggande och ett stående skytte och mätte 3 km förutom den sista sträckan som mätte 4,5 km.

Världsmästare blev Frankrike vars lag bestod av Antonin Guigonnat och Julia Simon. Det var första gången någon annan nation än Norge vann singelmixstafetten vid ett världsmästerskap sedan det introducerades 2019. Norge, med Johannes Thingnes Bø och Tiril Eckhoff, tog silver. Sebastian Samuelsson och Hanna Öberg från Sverige tog brons, vilket var duons andra VM-brons i disciplinen efter att även ha tagit brons 2019.

Regerande mästare från 2020 var Norge, den gången med Marte Olsbu Røiseland och Bø. Tyskland med Franziska Preuß och Erik Lesser var regerande silvermedaljörer, medan Frankrike med Anaïs Bescond och Émilien Jacquelin var regerande bronsmedaljörer. Tyskland, vars lag även denna gång bestod av Lesser och Preuß, lyckades inte ta en ny medalj utan slutade på sjunde plats.

Resultat 
Tävlingen startade kl. 15:30 lokal tid (UTC+1).

Referenser 

Världsmästerskapen i skidskytte 2021